Das Wort Amid bezeichnet
 die persische Stadt Amid (Persien)
 die türkische Stadt Diyarbakır
 die chemische Stoffgruppe der Amide

Siehe auch:
 Amit